C105 peut faire référence à :
 Convention C105 sur l'abolition du travail forcé de l’OIT ;
 NGC 4833 un amas globulaire, dans la constellation de la mouche, noté C105 au Catalogue de Caldwell.